

Toponymes

Pozo de Urama : municipio de la comarque de Tierra de Campos, province de Palencia, communauté autonome de Castille-et-León.

Urama : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Juan José Mora dans l'État de Carabobo ;
 Urama : capitale de la paroisse civile d'Urama de la municipalité de Juan José Mora dans l'État de Carabobo.